Benjamin Fodor alias Phoenix Jones (1988-), super-héros américain et frère de Caros ;
 Carel Joseph Fodor (1803-1860), personnalité néerlandaise du monde des affaires ;
 Caros Fodor (1984-), lutteur américain et frère de Benjamin ; 
 Eugene  Fodor (1950-2011), violoniste américain ; 
 Jerry Fodor (1935-2017), philosophe américain ; 
 Joséphine Fodor (1789-1870), cantatrice. 
 Julia Fodor (1960-), nom d'artiste de Princess Julia, disc jockey britannique.
 Xavier Fodor (1973-), journaliste français.

C'est aussi le nom d'un caractère dessiné par Wim Crouwel.